Давид Шинковић (; Суботица, 7. маја 1998) српски је фудбалер, мађарског порекла, који тренутно наступа за Сентлеринц, на позајмици из ТСЦ из Бачке Тополе.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 Давид Шинковић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1998.
Спортисти из Суботице
Српски фудбалери
Мађарски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Мађари у Србији